Schweizer Fussballmeisterschaft 2010/11 steht für:

 Super League 2010/11 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2010/11, zweithöchste Spielklasse